Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres S R et I.

Noms et titres 
Sri ou Shri est un titre de vénération donné aux dieux hindous. 
 Srî est un autre nom de Lakshmi, la déesse de la beauté et de la lumière dans l'hindouisme. En Indonésie, Dewi Sri est la déesse de la fertilité et du riz.
 Shri est un dinosaure Shri (dinosaure).

Sigle 

SRI est un sigle, qui signifie :
 Secours rouge international,
 Service des Relations Internationales,
 Service Régional d'Incendie,
 Systèmes régionaux d'innovation, 
 Service des relations avec l'Islam
 Social Responsible Investment,
 Syndicat des régies internet,n.
 Système de recherche d'information,
 Système de Référence Inertiel,
 Système de riziculture intensive.

Code 
SRI est un code, qui signifie :
 Sri Lanka, selon la liste des codes pays du CIO,

Entreprise 
 SRI est l'une des premières entreprises d'informatique, inventrice du bureau-curseur-souris.

Code